Von Isselstein ist der Familienname folgender Personen aus dem Haus Egmond:

 Christoffel I von Isselstein (1546–1593), niederländischer Heerführer
 Vincent Schott von Isselstein (1634–1705), niederländisch-brandenburgischer Oberst und Brigadier